Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1996 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Pete Sampras. Das Finale bestritten Richard Krajicek und MaliVai Washington, welches Krajicek in drei Sätzen gewann. Dies war der einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1996